До́бин () — немецкая (идиш) фамилия и топоним:

Фамилия 
 Добин, Гирш Израилевич (1905—2001) — еврейский писатель, журналист.
 Добин, Ефим Семёнович (1901—1977) — советский литературовед.
 Добин, Манфред Аронович (1925—2015) — советский российский филателист.
 Добин, Мотя (1880—1942) — российский и французский публицист и общественный деятель.
 Добин, Шимон (1869—1944) — российский еврейский публицист и педагог.

Топоним 
 Добин-ам-Зе () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания, в районе древней славянской крепости Добин (Дубин).
  — крепость князя бодричей Никлота в Германии, на берегу Шверинского озера.